Dit is de wereldranglijst van januari 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 januari 2011.

Mannen 01